Ла-Мюр-Аржа́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Сент-Андре-лез-Альп. Округ коммуны — Кастелан.

Код INSEE коммуны — 04136.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 321 человек.

Экономика 

Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 197 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 134 были экономически активными, 63 — неактивными (показатель активности — 68,0 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 134 активных работали 125 человек (64 мужчины и 61 женщина), безработных было 9 (6 мужчин и 3 женщины). Среди 63 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки